Királyok Könyve, (Sáhnáme) –  Firduszi Abul-kászim Manszúr (Firdaúszí) (940 körül – 1027) eposza.
Királyok Könyve – protokanonikus történeti könyv az Ószövetségből.